Cyprian Godebski kan syfta på:

 Cyprian Godebski (1765-1809), polsk poet
 Cyprian Godebski (1835-1909), fransk skulptör